Příjmení Frič pochází z osobního jména Fridrich, které pochází ze středohornoněmeckého fridû = ochrana, jistota, mír a rîch = vládce.

Ženskou variantou je Fričová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Alberto Vojtěch Frič (1882–1944) – český cestovatel, etnograf, botanik a spisovatel; syn Vojtěcha Friče
 Anna Fričová (1825–1893) – česká básnířka a spisovatelka
 Antonín Frič (1832–1913) – český přírodovědec a paleontolog
 Antonín Frič (herec) (1886–1956) – český herec a fotograf
 Igor Frič (* 1955) – slovenský fotbalista
 Jan Ludvík Frič (1863–1897) – český fyzik, chemik a podnikatel, bratr Josefa Jana Friče
 Jaroslav Erik Frič (1949–2019) – český básník
 Josef Frič (1900–1973) – český básník; syn Josefa Jana Friče
 Josef František Frič (1804–1876) – český advokát, podnikatel a politik; otec Josefa Václava Friče
 Josef Jan Frič (1861–1945) – český průmyslník a zakladatel ondřejovské hvězdárny, bratr Jana Ludvíka Friče
 Josef Václav Frič (1829–1890) – český spisovatel, novinář a politik; syn Josefa Františka Friče
 Karel Frič (1834–1915) – český obchodník a překladatel; bratr Josefa Václava Friče; syn Josefa Františka Friče
 Martin Frič (1902–1968) – český režisér a herec
 Nicole Fryčová (* 1995) – česká právnička, paralympionička plavkyně
 Otakar Frič (1877–1953) – český baptistický misionář
 Václav Frič (1839–1916) – český obchodník a překladatel; bratr Josefa Václava Friče; syn Josefa Františka Friče
 Václav Frič (politik) (* 1928) – český a čs. politik, za normalizace poslanec ČNR
 Vojtěch Frič (1844–1918) – český právník a politik; bratr Josefa Václava Friče; syn Josefa Františka Friče

Podobná příjmení 
 Fritsch
 Fryč
 Fric

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení